Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Gibraltar, в честь британской территории Гибралтар.

 Gibraltar — 20-пушечный корабль 6 ранга; построен в 1711, перестроен в 1727, продан в 1748. Первый корабль, которым командовал Джон Бинг.
 Gibraltar — 20-пушечный корабль 6 ранга, в списках с 1754 по 1773.
 Gibraltar — американский 14-пушечный бриг; захвачен британцами в 1779, затем испанцами в 1781 и переименован в Salvador, отбит HMS Anson в 1800.
 Gibraltar — 80-пушечный линейный корабль, исходно испанский Fénix. Захвачен в битве при лунном свете в 1780, использовался как пороховой склад с 1813; отправлен на слом в 1836.
 Gibraltar — 101-пушечный винтовой линейный корабль первого ранга; спущен на воду в 1860, передан взаймы учебному морскому обществу в Белфасте как учебный корабль в 1872, переименован в Grampian в 1889, продан в 1899.
 Gibraltar — крейсер типа Edgar спущен на воду в 1892, превращен в плавучую казарму в 1912, продан в 1923.
 Gibraltar — планировался как 45,000-тонный авианосец; заказан на верфи Vickers-Armstrongs 15 сентября 1943, отменен в октябре 1945.

См. также 
 HMS Gibraltar Prize